Andreas Papandreou steht für folgende Regierungen Griechenlands:

 Kabinett Andreas Papandreou I 1981–85
 Kabinett Andreas Papandreou II 1985–89
 Kabinett Andreas Papandreou III 1993–96